Muntanyes d'Àtica, vegeu Laurion
 Ciutat d'Etrúria, vegeu Lorium